

Література

Романи 
 «Походження» () — містичний трилер американського письменника Дена Брауна опублікований у 2017 році.

Культура

Музика

Музичні альбоми 
 «Origin» — альбом гурту Evanescence;

Фільми 
 «Витік» () — повнометражний аніме-фільм японської студії GONZO Digimation, випущений у 2006 році.
 «Люди-Х: Росомаха» () — американський фантастичний фільм 2009 року про героя коміксів Marvel Росомаху.

Комп'ютерні ігри 

 «F.E.A.R. 2: Project Origin» — відеогра у жанрі шутер від першої особи з елементами хоррору, сиквел гри F.E.A.R., розроблена компанією Monolith Productions у 2009 році.
 «Silent Hill: Origins» — відеогра в жанрі survival horror для PlayStation Portable, п'ята частина в серії Silent Hill, випущена у 2007 році.
 «Dragon Age: Origins» — рольова відеогра в жанрі темного фентезі, розроблена канадською студією BioWare у 2009 році
 «Rayman Origins» — гра-платформер з ігрової серії Rayman
 «Assassin's Creed Origins» — частина серії відеоігор Assassin's Creed.

Інформаційні технології
 Origin (програма)
 «Origin» — система цифрової дистрибуції компанії Electronic Arts.